Маджидов — фамилия; имеет женскую форму Маджидова.
 Маджидов, Вали Маджидович (1922—2002) — узбекский медик, ректор Среднеазиатского медицинского педиатрического института (1972—1987).
 Маджидов, Камандар Бафалиевич (род. 1961) — советский и белорусский борец греко-римского стиля, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР.
 Уйгур-Маджидов, Маннон (настоящая фамилия Маджи́дов; 1897—1955) — узбекский советский режиссёр, актёр, драматург. 

 Женский вариант
 Маджидова